Конунги Гардарики — правители Гардарики, зафиксированные в скандинавских сагах.

Легендарные конунги 
 Сигрлами () (Сага о Хервёр H и U, cap. II, (с))
 Свафрлами () (Сага о Хервёр)
 Хроллауг (, ) (Сага о Хервёр)
 Хандван (, ) — правитель города Дуна, воевавший с Хаддингом и Фродо. (Деяния данов, I.6, II.1)
 Транно () — правитель, воевавший с Фродо. (Деяния данов, II.1)
 Веспасий () — правитель города Палтиски (Полоцк), воевавший с Фродо. (Деяния данов, II.1)
 Бой () — вождь, сын Одина и княгини Ринд. (Деяния данов, III.4)
 Гертнит (), конунг Русиланда, Гриккуланда, Унгерланда, а впоследствии Вилькиналанда (Сага о Тидреке Бернском, 22)
 Гирдир (), конунг-соправитель Гертнита (Сага о Тидреке Бернском, 22)
 Вальдимар (), конунг в Хольмгарде, младший сын Гертнита, воевал с гуннами, погиб в битве с Аттилой (возможно, тождественен Владимиру Древнему, легендарному князю словен) (Сага о Тидреке Бернском, 293)
 Ирон (), младший брат Вальдимара, конунг Смаленскьи, назначенный Аттилой ярлом в Русиланде, и правивший в Хольмгарде (Великий Новгород) (Сага о Тидреке Бернском, 315)
 Олимар (Олимир) () — вождь из Роталии, конунг в Хольмгарде, воевавший с Фродо III. (Деяния данов, V.7). Имя находит своё соответствие с именем третьего вождя герулов Алимера.
 Онев (Ян) — вождь из Роталии, конунг в Кенугарде, союзник Фродо III. (Деяния данов, V.7). Имя находит своё соответствие с именем второго вождя герулов Анаваса.
 Флокк (, ) — правитель востока, воевавший против Старкада. (Деяния данов, VI.5:9)
 Ульфхейдинн Заслуживающий Доверия (). Платил дань етунам-великанам. (Сага о Торстейне Силе Дома)
 Скира (), конунг (Деяния данов)
 Радбарт (, ), сын Скиры, конунг Гардарики (Деяния данов, Сага об Олаве Трюггвасоне, Песнь о Хюндле, фрагменты Саги о некоторых древних конунгах)
 Рандвер (), сын Радбарда, конунг Гардарики (Песнь о Хюндле, фрагменты Саги о некоторых древних конунгах)
 Регнальд (), внук Радбарда, по одной версии конунг Кенугарда (Киев), участвовал в битве при Бравалле, на стороне Сигурда Ринга. (Деяния данов, VIII. 8.3.12—8.3.13)
 Реггвид Старший (), конунг Хольмгарда (Сага о Хрольве Пешеходе, 1:1)
 Гримм Больной, наместник Реггвида в Алаборге
 Хрольв, зять Реггвида, женатый на его дочери Ингегерд. Занял трон Хольмгарда после смерти тестя. (Сага о Хрольве Пешеходе)
 Реггвид Младший (), сын Хрольва и Ингегерд, конунг Хольмгарда (Сага о Хрольве Пешеходе)
 Хёгни () — конунг в Аустрвеге (Прядь о Сёрли)
 Хертрюгг () — конунг (Сага об Эгиле Одноруком и Асмунде, убийце берсерков, 1.1)
 Эгиль Однорукий () — зять и преемник Хертрюгга (Сага об Эгиле Одноруком и Асмунде, убийце берсерков, 18.4)
 Дий (). Убит Рагнаром Лодброком. (Деяния данов, IX. 9.4.20—9.4.21)
 Даксо (), сын Дия, сжёг Хвитсерка, и вернул себе трон отца. (Деяния данов, IX. 9.4.21, 9.4.29—9.4.32)
 Хальдфан Воспитатель Браны (), конунг «Холодной Швеции» () (Сага о Сёрли Сильном)
 Рагнар Лодброк (, ), он же Рагнар Кожаные Штаны, сын Сигурда Кольцо (Сага о Скьёлдунгах)
 Хвитсерк (, ), один из многочисленных сыновей Рагнара Лодброка, по одной версии правивший в Гардарики по воле отца. Убит Даксоном. (Деяния данов, IX. 9.4.17, 9.4.21, 9.4.29, 9.4.30)
 Даг — современник Ингвара, конунг в Гардаланде с малочисленным войском (Сага о Стурлауге Трудолюбивом)
 Франмар (, ) — после смерти Ингвара, женился на его дочери Ингибьёрг и стал конунгом в Альдейгью (Старая Ладога). «От Франмара и Ингибьёрг пошёл большой род и много знатных людей.» (Сага о Стурлауге Трудолюбивом)
 Геррауд (), по разным редакциям саги конунг Гардарики, Хольмгарда или Гунналанда (в Кенугарде). (Сага об Одде Стреле)
 Квиллан (), конунг Хольмгарда (Сага об Одде Стреле, 30)
 Хольмгейр (), конунг Хольмгарда после Квиллана (Сага об Одде Стреле, 30)
 Одд Стрела (), по разным редакциям саги преемник на троне Геррауда или Квиллана (Сага об Одде Стреле)
 Палтес (), конунг Палтескьюборга (Полоцк) (Сага об Одде Стреле, 30)
 Кёнмар (), конунг Кенугарда (Сага об Одде Стреле, 30)
 Марро (), конунг Морамара (Сага об Одде Стреле, 30)
 Эддвал (), конунг Сурсдала (Сага об Одде Стреле, 30)
 Радстав (), конунг Радстова (Сага об Одде Стреле, 30)
 Хергейр () — правил в Альдейгьюборге, (Сага о Хальвдане Эйстенссоне, II)
 Эйстейн () — правил в Альдейгьюборге, захватив власть в результате поражения Хергейра на поле брани, женился на Исгерд, жене Хергейра (Сага о Хальвдане Эйстенссоне, III)
 Сигмунд () — правил в Альдейгьюборге после смерти Эйстейна, брат и соправитель Исгерд, жены Хергейра (Сага о Хальвдане Эйстенссоне, XI)
 Скули () — ярл Алаборга, воспитатель Ингигерд, дочери конунга Хергейра и Исгерд (Сага о Хальвдане Эйстенссоне, IV)
 Ульвкелл Сниллинг () — ярл Алаборга, узурпировавший трон после Скули и женатый на Ингигерд, дочери конунга Хергейра (Сага о Хальвдане Эйстенссоне, VI, XI)
 Элемми (Elemmie) — конунг в Хольмгарде, (Сага о Тристраме и Исодд, IV)
 Сисар (Sísarr) — конунг в Кенугарде (Сага о Гаутреке, 4)

Исторические конунги 
 Ингвар () — правил в Альдейгьюборге (Старая Ладога), его дочь Ингибьёрг (Ингигерд). Возможно, киевский князь Игорь Рюрикович. Убит Стурлаугом. (Сага о Стурлауге Трудолюбивом)
 Вальдимар (, ) — прототипом послужил Владимир Святославич, великий князь киевский (Сага об Эймунде)
 Виссавальд (, Wissewald (нем.), Visvaldis (лит.)), жених Сигрид Гордой, (Браун Ф. А. отождествил с Всеволодом Владимировичем, князем волынским).
 Харальд () — предположительно одно из имён Мстислава Владимировича, назван так в честь деда.
 Ярицлейф (, ), Ярослав Мудрый — конунг Хольмгарда, сын Вальдимара, муж Ингигерды (Сага об Эймунде)
 Бурицлейф (, ) — старший брат Ярицлейва, конунг Кэнугарда (вероятно прототипом послужил Святополк Владимирович Окаянный, князь туровский затем великий князь киевский, или его союзник и тесть Болеслав Храбрый, король польский, или Борис Владимирович, князь ростовский) (Сага об Эймунде)
 Вартилаф (), брат Ярицлейфа (прототипом послужил Брячислав Изяславич, князь полоцкий) (Сага об Эймунде)
 Александр (), конунг в Хольмгарде, Александр Ярославич Невский (Сага о Хаконе Хаконарсоне)
 Андрес (), конунг в Сурсдале, Андрей Ярославич, младший брат Александра (Сага о Хаконе Хаконарсоне)
 Валад, Валадар — Володарь Глебович, отец датской королевы Софии

См. также 
 Легендарные датские короли

Примечания

Литература 
 Джаксон Т. Н., Глазырина Г. В. Древнерусские города в древнескандинавской письменности. — М.: Наука, 1987. — 209 с.
 Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси: Из истории русско-норвежских политических отношений последней трети X — первой половины XI вв. — М.: Языки русской культуры, 2000. — 192 с.
 Джаксон Т. Н. Austr í Görðum: Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 208 с.

Конунги Гардарики
Неидентифицированные Рюриковичи
Списки мифических правителей